Thyolo kan syfta på:

Geografi

Malawi 

 Thyolo (distriktshuvudort i Malawi), Södra regionen, Thyolo District, 
 Thyolo District, distrikt, Södra regionen, 

Robotskapade Malawiförgreningar